Maurice Maréchal (muzikant) (1892), Frans cellist
 Maurice Maréchal (atleet) (1906), Belgisch atleet
 Maurice Maréchal (stripauteur) (1922), Belgisch stripauteur